Kerry Michael Collins (30 de dezembro de 1972, Lebanon, Pensilvânia) é um ex-jogador de futebol americano que atuava como quarterback na National Football League. Ele foi selecionado pelo Carolina Panthers no Draft de 1995 da NFL. Em sua carreira ele atuou pelos Panthers (1995–1998), pelo New Orleans Saints (1998), pelo New York Giants (1999–2003), pelo Oakland Raiders (2004–2005), pelo Tennessee Titans, (2006–2010) e encerrou sua carreira no Indianapolis Colts em 2011.

Estatísticas

Temporada regular

Playoffs 

Naturais da Pensilvânia
Jogadores de futebol americano da Pensilvânia
Jogadores do Carolina Panthers
Jogadores do New Orleans Saints
Jogadores do New York Giants
Jogadores do Oakland Raiders
Jogadores do Tennessee Titans
Jogadores do Indianapolis Colts
Quarterbacks da National Football League